Nygård kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Nygård (Møn) - Et tidligere navn for godset Marienborg på Møn.
 Nygård (Daugbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Daugbjerg Sogn, Viborg Kommune
 Nygård (Egen Sogn) - et jagtslot i Egen Sogn på Als
 Nygård (Helsingør Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hellebæk Sogn og Tikøb Sogn – Helsingør Kommune
 Nygård (Højby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højby Sogn, Odsherred Kommune
 Nygård (Idom Sogn) – en bebyggelse i Idom Sogn, Holstebro Kommune
 Nygård (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kegnæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Nygård (Serritslev Sogn) – en bebyggelse i Serritslev Sogn, Brønderslev Kommune
 Nygård (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nygård (Ølby Sogn) – en bebyggelse i Ølby Sogn, Struer Kommune
 Nygård (Øster Lindet Sogn) – landbrugsejendom i Øster Lindet Sogn, Vejen Kommune
 Nygård (Øster Starup Sogn) - En tidligere herregård i Øster Starup Sogn, Vejle Kommune

Andet 
 Nygaard - efternavn
 Nygård (efternavn) - efternavn

Se også 
 Nygårds Sogn – et sogn i Brøndby Kommune
 Nygårdskirken – kirken i Nygårds Sogn.